Tănase este un nume de familie românesc, întâlnit și ca prenume. El se poate referi la:

 Alexandru Tănase (n. 1971), politician moldovean
 Anca Tănase (n. 1968), canotoare română
 Carmen Tănase (n. 1961), actriță română
 Constantin Tănase (1880–1945), o figură cheie a teatrului de revistă din România
 Constantin Tănase (1949–2014), jurnalist, publicist și deputat din Republica Moldova
 Cristian Tănase (n. 1987), fotbalist român
 Dinu Tănase (n. 1946), regizor român
 Joița Tănase (n. 1948), justițiar român
 Laurențiu Tănase (n. 1967), teolog român
 Maria Tănase (1913–1963), cântăreață română de muzică populară
 Marioara Tănase (1940-1970), interpretă de muzică populară și romanțe
 Nicuță Tănase (n. 1924), scriitoare română
 Stelian Tănase (n. 1952), publicist român și conducător al societății cicile
 Tănase Barde, deputat român
 Tănase-Pavel Tăvală, senator român
 Tănase Satnoianu, deputat român
 Tănase Tănase (n. 1925), antrenor de volei român

Vezi și
 Râul Tănase
 Tănase Scatiu
 Teatrul de revistă „Constantin Tănase”
 

Nume de familie românești